Pak Nam-chol est un nom coréen désignant :

 Pak Nam-chol (né en 1985), footballeur international nord-coréen.
 Pak Nam-chol (né en 1988), footballeur international nord-coréen.